Aloys Bömer ist der Name folgender Personen:

* Aloys Bömer (Philologe) (1863–1944), deutscher Philologe und Bibliothekar 
 Aloys Bömer (Lebensmittelchemiker) (1868–1936), deutscher Lebensmittelchemiker